Doryanthaceae – monotypowa rodzina roślin jednoliściennych z rzędu szparagowców (Asparagales) z jednym rodzajem Doryanthes Correa (1802). Do rodzaju należą tylko dwa gatunki występujące we wschodniej Australii wzdłuż wybrzeży między 20° i 35° szerokości południowej. Są to masywne rośliny, tworzące okazałe kępy lancetowatych liści. Liczne kwiaty zebrane są w okazały kwiatostan wyrastający na masywnym, ulistnionym pędzie. Kwiaty jaskrawo czerwone, promieniste, z dolną zalążnią. 

Doryanthes excelsa jest uprawiany jako roślina ozdobna.

Morfologia 
 Pokrój Rośliny zielne osiągające wielkie rozmiary – ich gęste kępy osiągają do 5,5 m wysokości. Łodyga jest krótka, pionowa i podziemna.
 Liście Skrętoległe, równowąskie do wąskolancetowatych, na szczycie walcowate. Osiągają do 2,5 m długości. U nasady z cienką pochwą otaczającą pęd i tu też bulwiasto zgrubiałe. Liście są całobrzegie, ale na szczycie strzępią się na włókna.
 Kwiaty Liczne, zebrane w okazały, wiechowaty kwiatostan wyrastający na masywnym, ulistnionej szypule. W obrębie kwiatostanu znajdują się okazałe, jaskrawo czerwone kwiaty o promienistym okwiecie oraz liczne drobne liście i czerwono zabarwione przysadki. Okwiat złożony z dwóch okółków po 3 listki, zrośniętych u nasady. Osiągają one 18 cm długości. Kwiaty są obupłciowe. Pręciki tworzą dwa okółki po 3. Ich pylniki mają 3 cm długości. Zalążnia jest dolna, trójkomorowa. W każdej komorze znajdują się liczne anatropowe zalążki ułożone w dwóch rzędach. Na zalążni znajdują się także miodniki.
 Owoce Drewniejące torebki osiągające 10 cm długości i 5 cm średnicy, podzielone przegrodami, zawierające liczne nasiona z bocznym skrzydełkiem. Łupina jest żółta do czerwonobrązowej.

Systematyka 
 Pozycja i podział rodziny według Angiosperm Phylogeny Website (aktualizowany system APG IV z 2016)
Jeden z kladów w rzędzie szparagowców Asparagales w obrębie jednoliściennych. Pozycję filogenetyczną rodziny w obrębie rzędu przedstawia poniższy kladogram.

 Podział rodziny
 rodzaj: Doryanthes Corrêa, Trans. Linn. Soc. London 6: 211 (1802)
 gatunek: Doryanthes excelsa Corrêa, Trans. Linn. Soc. London 6: 213 (1802)
 gatunek: Doryanthes palmeri W.Hill ex Benth., Fl. Austral. 6: 452 (1873)

Przypisy 

Szparagowce